Meall Buidhe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Meall Buidhe (bergstopp), Skottland, Highland, 
 Meall Buidhe (berg), Skottland, Perth and Kinross, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar